Il singolare  del Monte Carlo Rolex Masters 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Il detentore del titolo dal 2005 era Rafael Nadal, che si è riconfermato per la settima volta consecutiva battendo in finale David Ferrer per 6-4, 7-5.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

  Rafael Nadal (campione)
  Roger Federer  (quarti di finale)
  Andy Murray (semifinale)
  David Ferrer (finale)
  Tomáš Berdych (terzo turno)
  Fernando Verdasco (secondo turno)
  Jürgen Melzer (semifinale)
  Gaël Monfils (terzo turno)

 Nicolás Almagro (terzo turno)
 Michail Južnyj (primo turno)
 Viktor Troicki (quarti di finale)
 Jo-Wilfried Tsonga (secondo turno)
 Richard Gasquet (terzo turno)
 Aleksandr Dolgopolov (primo turno)
 Marin Čilić (terzo turno)
 Gilles Simon (terzo turno)

Qualificati

  Vincent Millot (primo turno)
  Frederico Gil (quarti di finale)
  Pere Riba (secondo turno)
  Filippo Volandri (primo turno)

  Olivier Rochus (secondo turno)
  Julien Benneteau (primo turno)
  Máximo González (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Masters 2011
ATP World Tour 2011